Józefowo ist polnischer Ortsname von:
 Józefowo (Powiat Aleksandrowski), Woiwodschaft Kujawien-Pommern 
 Józefowo (Powiat Mogileński), Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Józefowo (Powiat Toruński), Woiwodschaft Kujawien-Pommern 
 Józefowo (Izbica Kujawska), Woiwodschaft Kujawien-Pommern 
 Józefowo (Lubraniec), Woiwodschaft Kujawien-Pommern 
 Józefowo (Włocławek), Woiwodschaft Kujawien-Pommern 
 Józefowo (Lipowiec Kościelny), Woiwodschaft Masuren
 Józefowo (Radzanów), Woiwodschaft Masuren
 Józefowo (Strzegowo), Woiwodschaft Masuren
 Józefowo (Powiat Ostrołęcki), Woiwodschaft Masuren
 Józefowo (Powiat Płoński), Woiwodschaft Masuren
 Józefowo (Powiat Przasnyski), Woiwodschaft Masuren
 Józefowo (Powiat Sierpecki), Woiwodschaft Masuren
 Józefowo (Powiat wyszkowski), Woiwodschaft Masuren 
 Józefowo (Powiat Augustowski), Woiwodschaft Podlachien
 Józefowo (Gródek), Woiwodschaft Podlachien
 Józefowo (Zabłudów), Woiwodschaft Podlachien
 Józefowo (Powiat Kolneński), Woiwodschaft Podlachien
 Józefowo (Powiat Suwalski), Woiwodschaft Podlachien
 Józefowo (Woiwodschaft pomorskie), Woiwodschaft Pommern
 Józefowo (Powiat Braniewski), Woiwodschaft Ermland-Masuren 
 Józefowo (Powiat Elbląski),  Woiwodschaft Ermland-Masuren 
 Józefowo (Powiat Olsztyński),  Woiwodschaft Ermland-Masuren 
 Józefowo (Powiat Chodzieski), Woiwodschaft Großpolen
 Józefowo (Powiat Gostyński), Woiwodschaft Großpolen
 Józefowo (Babiak), Woiwodschaft Großpolen
 Józefowo (Przedecz), Woiwodschaft Großpolen
 Józefowo (Kleczew), Woiwodschaft Großpolen
 Józefowo (Rzgów), Woiwodschaft Großpolen
 Józefowo (Powiat Międzychodzki), Woiwodschaft Großpolen
 Józefowo (Powiat Nowotomyski), Woiwodschaft Großpolen
 Józefowo (Powiat Słupecki), Woiwodschaft Großpolen
 Józefowo (Powiat Szamotulski), Woiwodschaft Großpolen
 Józefowo (Powiat średzki), Woiwodschaft Großpolen 
 Józefowo (Powiat Wągrowiecki), Woiwodschaft Großpolen
 Józefowo (Powiat Złotowski), Woiwodschaft Großpolen
 Józefowo (Gmina Ławaryszki), heute Juozapinė (Lavoriškės) (Litauen)

Siehe auch:
 Józefów